Аделаида од Угарске (1040 - Праг, 27. јануар 1062) је била супруга Вратислава II. Била је кћерка Андраша I и Анастазије Јарославне.

Породично стабло 

Умрли 1062.